Conon se poate referi la:

  (ca. 444 î.Hr. – ca. 394 î.Hr.), om politic și general atenian din timpul războiului peloponesiac
 Conon din Samos (ca. 280 î.Hr. – ca. 220 î.Hr.), astronom și matematician grec.
 Conon, Papă al Romei în perioada 21 octombrie 686 - 21 septembrie 687
 Conon Arămescu-Donici (1837-1922), mitropolit-primat al Bisericii Ortodoxe Române între 1912-1918